El término Sabinas puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Sabinas, nombre común de la familia de los enebros (Juniperus);
 a sabinos, un pueblo italiano prerromano;
 al Rapto de las sabinas, un episodio de la mitología romana;
 a Sabinas, un municipio del estado mexicano de Coahuila;
 a Sabinas, una ciudad del estado de Coahuila;
 a Sabinas, un río en la ciudad de Sabinas;
 a Sabinas Hidalgo, un municipio en el estado de Nuevo León.